Тимброн (, до 322. п. н. е.) је био спартански војсковођа и један од Харпалових пријатеља. Убио је Харпала на Криту. Уз помоћ Харпалових плаћеника заузео је привремено Кирену, али онда је поново водио са њима Киренски рат. У Киренски рат се након збацивања олигарха умешао и Птолемеј Сотер. Птолемејева војска под заповедништвом Офеле победила је Тимброна, који је убијен након мучења. Киренаика је након тога постала Птолемејева територија.

Убија Харпала 

Александров ризничар Харпал проневерио је велико благо, па је побегао у Европу са 5.000 таланата и много плаћеника. Једно време се склонио у Атину, а онда је побегао на Крит заједно са најамницима. Тимброн га је убио и дочепао се Харпаловога новца и 7.000 најамника. (6.000 најамника)

Заузима Кирену 

Тимброн је са најамницима и бродовима кренуо на Кирену. Изгнани Кирењани су му служили као водичи. Победио је у првој бици Кирењане, заузео им луку и опседао им град. Кирењани су кренули да преговарају са њим и склопили су споразум да му дају 500 таланата и ратне кочије. Од осталих градова тражио је помоћ у покоравањау околних области Либије.

Мнасикле га издаје 

Тимбронов официр Мнасикле посвађао се са њим, па је прешао на страну Кирењана. Наговорио је Кирењане да пониште уговор са Тимброном. Када су Кирењани Тимброну платили само 60 таланата он их је оптужио да крше уговор, па је поново опседао Кирену. Киренска лука је била под његовом контролом.

Киренски рат 

Кирењани су пљачкали територије Тимбронових савезника, градова Барке и Хесперида. Када је Тимброн послао војску да им помогне Кирењани су искористили прилику и повратили су своју луку. Том приликом Тимбронови најамници су изгубили пртљаг, а бродови су му остали без луке и без снабдевања. Тимбронову морнарицу ухватила је олуја, па је један део потонуо, а други део завршио на Кипру или Египту. Тимброн је послао најспособније своје команданте на Пелопонез. Они су на Тенару унајмили преко 2.000 нових плаћеника. За време њиховога одсуства охрабрени Кирењани су победили Тимброна у новој бици и побили му много војника. Када су стигли најамници са Пелопонеза рат се поново распламсао.

Кирена поражена и под новом опсадом 

Кирењани су окупили војску од својих савезника, Либијаца и Картагињана, па су укупно имали 30.000 војника. У одлучној бици са великом киренском војском победио је Тимброн. У тој бици страдало је много киренске војске, а изгинули су им и сви генерали, па су морали да бирају нове. Мнасикле је изабран за једнога од генерала. Тимброн је након тога опседао град, у коме су услед несташица дошло до сукоба и преврата, па су аристократе избачене из Кирене. Део аристократа побегао је код Тимброна, а део је побегао у Египат.

Египат се меша у Киренски рат 

Киренски аристократе наговорили су Птолемеја да се умеша у Киренски рат. Птолемеј је заједно са изгнаним аристократама послао значајну пешачке и коњичке снаге под заповедништвом Офеле. Аристократе, који су се налазили код Тимброна покушали су да се тајно придруже Офелиној војсци, али побијени су. Демократи у Кирени препали су се повратка аристократа, па су склопили примирје са Тимброном.

Тимбронов пораз и смрт 

Офела је победио Тимброна и заробио га. Након тога овладао је Киренијом и прикључио је Птолемејевом Египту. Тимброна су приликом бега ухватили неки Либијци. По Офелином одобрењу био је најпре мучен, па је онда обешен.

Извори 

 Диодор са Сицилије, Историјска библиотека
 Аријан, Анабаза
 Плутарх, Александар

Спартанске војсковође